Loxten ist der Name der Orte:
 Loxten (Nortrup), ein Ortsteil von Nortrup
 Loxten (Versmold), Ortsteil von Versmold

Loxten ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Freiherr von Hammerstein-Loxten (1868–1939), deutscher Grundbesitzer, Staatsbeamter und Politiker (DHP, ChrsV), MdR
 Ernst von Hammerstein-Loxten (1827–1914), deutscher Politiker, preußischer Landwirtschaftsminister
 Hans von Hammerstein-Loxten (1843–1905), preußischer Innenminister (Preußen)
 Ludwig von Hammerstein-Loxten (1839–1927), preußischer General der Infanterie
 Wilhelm Karl Konrad von Hammerstein-Loxten (1808–1872), Finanz- und Innenminister im Königreich Hannover und Staatsminister von Mecklenburg-Strelitz, siehe Wilhelm von Hammerstein

Siehe auch:
 Hammerstein-Loxten
 Loxton